Тепегвахес има више значења:

 Тепегвахес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепегвахес, Тепевахес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тепегвахес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику